Ласпі — бухта на південному узбережжі Криму.
 Ласпі — перша назва села Староласпа, заснованого переселенцями греками із кримського села Ласпі.
 Ласпі (скелі) — скелі біля південного підніжжя г. Ільяс-Кая поблизу нп Форос 
 Ласпі (гора), Мачук — асиметрична конічна гора на одному хребті з г. Ільяс-Кая
 Мис Ласпі — замикає бухту Ласпі зі сходу
 Урочище Ласпі - урочище в Криму.